est un genre éteint et fossile d'amphibiens, placé seul dans la famille des , dont l'unique membre connu est l'espèce .

Présentation 
Ce microsaure date du Carbonifère et le type fut trouvé en Ohio.

Cladogramme Microsauria

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de lépospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1909